Ryssby kan avse:

 Ryssby socken, Kalmar län – en socken i Småland i Norra Möre härad
 Ryssby landskommun, Kalmar län – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1971
 Ryssby församling, Kalmar-Ölands kontrakt – en församling i Ryssby pastorat i Växjö stift
 Ryssby distrikt, Kalmar län – ett distrikt i Kalmar kommun och Kalmar län 2016–
 Ryssby socken, Kronobergs län – socken i Småland ingick i Sunnerbo härad
 Ryssby landskommun, Kronobergs län – en tidigare kommun i Kronobergs län 1863–1971
 Ryssby församling, Allbo-Sunnerbo kontrakt – en församling i Ryssby pastorat i Allbo-Sunnerbo kontrakt i Växjö stift
 Ryssby distrikt, Kronobergs län – ett distrikt i Ljungby kommun och Kronobergs län 2016–
 Ryssby – tätort i Ljungby kommun, Kronobergs län

Se även
Ryssby kyrka